Андрей Евгеньевич Хабаров (родился 15 августа 1964, Омск, СССР) — российский учёный-правовед, юрист и адвокат, специалист по уголовному праву. Кандидат юридических наук, доцент.

Биография 
Андрей Хабаров родился в 1964 году в Омске. В 1981 году окончил среднюю школу № 17, в 1985 году — Омскую Высшую школу милиции. Работал в омском уголовном розыске, в 1992 году защитил в Москве кандидатскую диссертацию по юриспруденции по специальности «Уголовный процесс, криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности» и с этого времени до 2002 года преподавал в Омской Высшей школе милиции на кафедре криминалистики. Получил учёное звание доцента, стал соавтором учебника по теории оперативно-розыскной деятельности, ряда научных публикаций. В 2002 году Хабаров ушёл на пенсию по выслуге лет и начал адвокатскую деятельность, став основателем и руководителем «Адвокатского партнёрства Андрея Хабарова».

Хабаров занимался рядом резонансных дел. В частности, Хабаров защищал интересы банкира и генерального директора НПО СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича (он владел Центральным европейским банком и банком «Сириус»), депутата Законодательного собрания Омской области Хабулды Шушубаева, главы Региональной энергетической комиссии Владислава Ходуса, начальника Госжилстройнадзора Олега Хилько, начальника ГИБДД по Омской области Сергея Дмитриевского, начальника УМВД РФ по Томской области генерала полиции Игоря Митрофанова , Сергея Калинина (друга и бизнес-партнёра депутата Госдумы Андрея Голушко), самого Голушко. Последнего подозревают в утаивании доходов; Хабаров назвал эти подозрения не имеющими реальных доказательств и заявил в связи с делом Голушко, что «в России формируется новый вид судебного процесса — коррупционный, который проходит в форме гражданского, а содержание его составляет оценка доказательств, полученных в уголовном процессе».

Хабаров вёл дело и вице-спикера омского Городского совета Василия Мамонтова, чья квартира в Дюссельдорфе была конфискована как «приобретённая на неподтверждённые доходы». Министр культуры Владимир Мединский в 2016 году выбрал Хабарова на роль представителя минкульта в «деле реставраторов».

Хабаров вёл дело и федерального судьи Сергея Москаленко. Этого судью заподозрили во взяточничестве и в причастности к убийству своего подсудимого. На жизнь самого Москаленко покушался неизвестный, позже судья покончил с собой, но даже после смерти его судили. Хабаров добился оправдания Москаленко по статье об убийстве, а после вынесения обвинительного приговора по статье о взятках добился отправки дела на пересмотр, но в конце концов покойный судья всё же был осуждён

Адвокатское бюро Хабарова десять раз подряд, в 2011—2012 и 2015—2022 годах (в 2013—2014 годах не было соответствующей номинации) возглавляло национальный рейтинг юридических компаний «Право.ru.300» в номинации «Уголовное право» (СМИ в связи с этим пишут о «юридическом оскаре»). Некоторые СМИ называют его самым высокооплачиваемым адвокатом Омска и одним из наиболее высокооплачиваемых адвокатов России среди не-москвичей. В ноябре 2017 года он получил от губернатора Александра Буркова звание «Заслуженный юрист Омской области». В марте 2021 года президент России Владимир Путин наградил Хабарова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан».

Семья 
Известно, что Хабаров женат и имеет четырёх детей.

Примечания

Ссылки 
 Насколько успешны омские адвокаты в эпоху тотального правосудия
 Минус зарплата
 Андрей Хабаров: «Когда-нибудь, надеюсь, президент РФ будет посещать не только коллегии ФСБ, МВД или Генпрокуратуры»

Адвокаты России